

Топоніми 

Гори Сіракамі
Пік Сіракамі

Персоналії 
Сіракамі — японське прізвище.